De Gauliga Niederrhein 1933/34 was het eerste voetbalkampioenschap van de Gauliga Niederrhein. De Gauliga werd in 1933 in het leven geroepen als nieuwe hoogste klasse in het Duitse voetbal en had zestien regionale onderverdelingen. VfL Benrath werd kampioen door een beter doelsaldo dan Fortuna Düsseldorf en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Samenstelling
De samenstelling van de Gauliga Niederrhein kwam als volgt tot stand. 

 vier teams uit de  Nederrijnse competitie 1932/33:
 Duisburger FV 08
 Duisburger TSV 1899
 Preussen Krefeld
 SV Hamborn 07
 drie teams uit de Bergisch-Markse competitie 1932/33:
 VfL Benrath
 Schwarz-Weiß Wuppertal
 Fortuna Düsseldorf
 drie clubs uit de Rijncompetitie 1932/33:
 Alemannia Aachen
 Rheydter Spielverein
 SC Borussia München-Gladbach
 twee clubs uit de Ruhrcompetitie 1932/33:
 Schwarz-Weiß Essen
 BV Preußen Altenessen

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Niederrhein
Duits competitievoetbal 1933/34